A 2011-es Dakar-rali a 32. versenye a Dakar-rali versenysorozatának, melyeken autók, motorok és teherautók indultak. A verseny 2011. január 1-jén rajtolt Argentína fővárosából, Buenos Airesből. A viadal január 16-án ért véget, a rajt helyszínén.

Ez volt a harmadik alkalom, hogy a rali Európán és Afrikán kívül került megrendezésre.

Résztvevők 
A versenyen 170 motorkerékpár, 140 autó és 67 kamion indult el. A viadalon egyetlen magyar versenyző vett részt, Horn Albert személyében. Ő a horvát Dražen Ćurić navigátora volt, az autósok mezőnyében.

Útvonal 
A verseny az argentin fővárosból, Buenos Airesből indult. A rajtceremóniát január 1-jén tartották. A versenyzők tizenöt nap alatt egyszer tartottak pihenőnapot - január 8-án, a chilei Arica-ban.

Szakaszok győztesei

Szakaszok összegzése 
Az alábbi táblázatban a szakaszok utáni összetett állás, első helyén álló versenyzője van feltüntetve, kategóriánként.

Végeredmény

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

 A Dakar-rali hivatalos honlapja 

Dakar-rali
Dakar